Mohamed Hamid Osman (1958. január 1. –) szudáni nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Amir Osman Mohamed Hamid.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szudáni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2003-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Szudáni labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek